Schurft, een verzamelnaam voor verschillende ziektes, zoals:
 Schurft (mens), een door mijten veroorzaakte huidziekte bij de mens
 Schurft (dieren), verschillende door mijten veroorzaakte huidaandoeningen bij dieren
 Scabies (geslacht), een geslacht van tweekleppigen uit de familie van de Unionidae